USTR ist die Abkürzung für:

 Office of the United States Trade Representative, siehe Handelsvertreter der Vereinigten Staaten
 Ústav pro studium totalitních režimů (Institut zum Studium totalitärer Regime), eine Organisation in der Tschechischen Republik
 den russischen Flughafen Tjumen (ICAO-Code)

USTR